Вторая церемония награждения Filmfare Awards состоялась в 1955 году. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1954 года. Начиная с этого года, введены номинации за лучшие мужскую и женскую роли второго плана и лучший сюжет.

Победители

Примечания

Ссылки 
 

1955
1955 год в Индии